Rieffel ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz von Rieffel (1815–1858), Ministerialbeamter und Landtagskommissar im Großherzogtum Hessen
 Lisa Rieffel (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Marc Rieffel (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker, Prof. in Berkeley